A PR-836 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a PR-835 à rodovia municipal de acesso ao Aeroporto de União da Vitória, com extensão inteiramente pavimentada de 1,7 quilômetro.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná